Огюстен Дюпре (, ,  — , ) — французский медальер и резчик монетных штемпелей.

Биография 
Работал гравёром на королевской оружейной мануфактуре в Сент-Этьене. Около 1768 года переехал в Париж и получил работу на Парижском монетном дворе. В 1791 году занял должность главного гравёра монет Франции, которую занимал до 1803 года.

Создал множество монетных штемпелей, а также медалей, в основном в честь деятелей и событий эпохи Людовика XVI и Великой французской революции, в том числе в честь Конституции 1791 года (1791), Конституции I года (1794), Антуана Лавуазье (1802), сооружения памятника Жанне д’Арк (1803).

Свои работы подписывал «Dupré». Обозначение гравёра на монетах — Артемида.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Augustin Dupré, Les Marques de Collections de Dessins & d’Estampes 

Медальеры Франции
Резчики монетных штемпелей